Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 war die erste Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 19. bis 22. April 2007 im kasachischen Almaty statt.

Weltmeister wurde der Ukrainer Oleksandr Palamar, der im Finale den Kirgisen Kanybek Sagynbajew mit 7:6 besiegte. Igor Kupawa und Daniil Boguschewski belegten den dritten Platz.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 16 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

1. Verliererrunde (49.–64. Platz)
  Princ Adzhala
  Robert Amirjan
  Alexandr Demiakin
  Arken Ganijew
  Schamil Kamilow
  Jewgeni Kurta
  Kristian Lamberti
  Bodi Mustava
  Jermek Nurchaidarow
  Salawat Nurotolijew
  Dmitriy Petruhin
  Wadim Polewoi
  Yusuf Sheyh
  Amin Sohrabi
  Asat Tumenow
  Edward Unanyan

2. Verliererrunde (33.–48. Platz)
  Tolendi Abdramanow
  Sailan Adamow
  Jarno Ahola
  Andrei Freise
  Sanat Ginajatow
  Muchamedschan Kassymow
  Dmitri Kirillow
  Wassili Konkow
  Ajan Magusumow
  Arnal Ormokejew
  Juri Paschtschinski
  Alexander Sadyrin
  Nurken Suikenbajew
  Alexander Tereschtschenko
  Pawel Tschschan
  Alexander Wlassichin

3. Verliererrunde (25.–32. Platz)
  Bachyt Agitajew
  Garri Akopow
  Nurbek Eschbajew
  Kamal Jessiddinow
  Alichan Karanejew
  Aljaksandr Kaszjukawez
  Ildar Mingasitdinow
  Rauf Mustafaev

4. Verliererrunde (17.–24. Platz)
  Meder Dschyldschymyschew
  Valeriy Ivanov
  Kostjantyn Kulyk
  Rostom Matschaidse
  Serik Sautow
  Bauyrschan Schangarajew
  Alexander Ushakov
  Wladimir Wainzwaig

Finalrunde

Einzelnachweise 

2007
Billardveranstaltung 2007
Billardturnier in Almaty